Шииты-тринадесятники () — вымершая шиитская секта, верившая в то, что число имамов равно тринадцати, а не двенадцати. Подобная акыда основывалась на некоторых риваятах, в которых говорится, что имамами являются Али ибн Аби Талиб и 12 детей Фатимы. Пример подобного риваята:

Передано от Мухаммада ибн Мусы ибн Мутаваккиля, да будет им доволен Аллах: Мухаммад ибн Яхья аль-Аттар и Абдуллах ибн Джафар аль-Хумайри передали мне от Мухаммада ибн аль-Хусейна ибн Аби Хаттаба, от Ибн Махбуба, от Абу-ль-Джаруда, от Абу Джафара, мир ему, от Джабира ибн Абдуллаха аль-Ансари слова: Я вошёл к Фатиме, мир ей, и меж её рук у неё была скрижаль с именами аль-аусийя в ней, и были перечислены имена 12 её сыновей, последним из которых был аль-Каим, трое из них носили имя Мухаммад, а ещё трое — Али.»

Шииты-двунадесятники признают данные хадисы да'иф, считая что имамов 12 (имам Али и 11 детей Фатимы).

См. также 
 

Шииты